Charnwood – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Charnwood – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Leicestershire, w Leicester
 Charnwood – angielska firma